Пре́мия и́мени Б. Л. Пастерна́ка:

 Премия имени Б. Л. Пастернака — литературная премия, учреждённая в 2000 году по инициативе Андрея Вознесенского. В 2008 году присуждалась последний раз.
 Премия имени Б. Л. Пастернака — литературная премия, учреждённая в 2008 году издательством «Книга и время».

Примечания